Holoptelea är ett släkte av almväxter. Holoptelea ingår i familjen almväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Almväxter
Holoptelea